Patricio es un título de la pequeña nobleza, usado en varios contextos y épocas históricas. En Wikipedia, su uso en singular o plural puede hacer referencia a:

 Patricio, del latín patricius, miembro de una orden social de la Antigua Roma compuesta por los descendientes de las treinta curias primitivas.
 Patricio (título), título honorífico concedido por los emperadores del Bajo Imperio romano y el Imperio bizantino.
 Patricio (burguesía), miembro un grupo social que se constituyó como clase dominante en las ciudades medievales de Europa Occidental y Central.
 Patricio (Suiza), perteneciente al grupo de familias regidoras de varios cantones suizos durante el Antiguo Régimen.
 Sociedad de patricios, asociación de miembros de una clase alta urbana alemana medieval.

Nombres y toponimia 
 Patricio (nombre), nombre de pila masculino.
 Patricio (obispo de Málaga), mártir cristiano del siglo III
 Patricio de Irlanda, patrón de Irlanda.
 Patricios (Buenos Aires), localidad argentina.